Клем — фамилия.

Известные носители:
 Клемм, Василий Оскарович (1861—1938) — дипломат, первый российский консул на территории Индии
 Клемм, Вильгельм (1843—1883) — немецкий филолог.
 Клемм, Вильгельм Карлович (1815—1891) — генерал-майор, военный топограф
 Клемм, Генрих (1819—1886) — немецкий книготорговец.
 Клемм, Генрих Вильгельм (ум. 1775) — богослов и математик, профессор в Штутгарте.
 Клемм, Оскар Карлович (1822—1891) — царский генерал Российской империи, первый комендант ковенской крепости, служивший там в 1887—1889 годах.
 Клемм, Отто (1884—1939) — немецкий психолог и философ, первый профессор прикладной психологии.
 Клемм, Фридрих Густав (1802—1867) — немецкий историк.

См. также 
 Клеммташ